Інгольштадт () — місто в Німеччині.
 ЕРК Інгольштадт — хокейний клуб з міста Інгольштадт.
 Інгольштадт 04   — футбольний клуб з міста Інгольштадт.

Багатозначні терміни
Інгольштадт